Палм () може да се отнася за:

 Palm OS, операционна система, PDAs, за компютри
 Палм Бийч, окръг в щата Флорида, САЩ
 Палм Бийч, курортeн град в окръг Палм Бийч, САЩ.
 Палм Спрингс, град в щата Калифорния, САЩ
 Палмови острови, изкуствени острова в Персийския залив до град Дубай
 Палм (остров), един от Антилските острови
 Туентинайн Палмс, град в Калифорния

Вижте също 
 Палма